ТМ — многозначная аббревиатура.
 ТМ — торговая марка

 Тм — , 1Тм — Первое послание к Тимофею, 2Тм — Второе послание к Тимофею
 ТМ — теоретическая механика, например: кафедра ТМ
 ТМ — тунгусский метеорит
 ТМ — тяжёлые металлы
 ТМ — противотанковая мина, танковая мина
 ТМ — таблица метеорологическая
 ТМ — таблица Менделеева
 ТМ — тайм-менеджмент
 тм — твёрдо-мягкий, в маркировке карандашей, сравни англ. 
 т. м. — текущий месяц
 ТМ — телемаркетинговый, например: ТМ агентство
 ТМ — телемедицина
 ТМ — телемеханика
 тМ — тепловая масса воздуха
 ТМ — тепловая машина
 ТМ — теплоизоляционный материал
 ТМ — термометр масла
 ТМ — техническая механика, например: кафедра ТМ
 ТМ — технология машиностроения
 ТМ — типовая машина
 ТМ — товарищеский матч
 ТМ — Токийский меморандум о взаимопонимании и контроле судов государством порта в Азиатско-Тихоокеанском регионе
 тм — тонно-метр
 ТМ — транспортная мера полной вместимости
 ТМ — транспортный мусоровоз
 ТМ — трансцендентальная медитация
 Tm — обозначение химического элемента Тулия
 TM — вакуумный триод, разработанный во Франции

В технике 
 ТМ — табакорезательная машина
 ТМ — технический манометр
 ТМ — трелевочная машина
 ТМ — транспортная машина
 ТМ — тормозная магистраль
 ТМ —  для мульд
 ТМ — трехфазный масляный, в маркировке трансформаторов
 TM — обозначение советских противотанковых мин
 ТМ — творческая мастерская
 ТМ — театр моды

Названия 
 ТМ — журнал «Техника — молодёжи»
 ТМ — команда КВН «Торговая марка»
 ТМ — холдинг «Тринити моторс»
 ТМ — ОАО «Тюменские моторостроители» www.tmotor.ru

См. также 
 Союз ТМ — серия космических аппаратов
  — аббревиатура латиницей

Примечания